Kirche zur Ehre Gottes steht für folgende Kirchen:

 Pfarrkirche zur Ehre Gottes (Bernsbach) im Ortsteil Bernsbach der Stadt Lauter-Bernsbach, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Kirche zur Ehre Gottes (Purkersdorf) in der Stadtgemeinde Purkersdorf, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Zur Ehre Gottes (Hohenebra), Kirche in der Stadt Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen